Светозар:
 Светозар — русское, сербское и болгарское мужское имя.
 Светозар — музыкальный альбом фолк-певицы Натальи Марковой.